378 км, 378-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 378 км (Орловско-Курское отделение)  — пассажирская платформа, Московская железная дорога, город Орёл. Код 215811
 378 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога	(Курская	область). Код 207730
 378 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога	(Калужская	область). Код 187236
 378 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога	(Донецкая	область). Код 486787
 378 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога	(Ярославская	область). Код 304146
 378 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога	(Тамбовская	область). Код 603856
 378 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога	(Челябинская	область). Код 807312